Hufeld ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hufeld (* 1961), deutscher Jurist, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von 2015 bis 2021
 Ulrich Hufeld (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer